Xinzhou Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinzhou (socken i Kina, Anhui), 
 Xinzhou (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar